est une expression anglaise signifiant « un garçon rencontre une fille ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Meg Cabot (2004).

Musique

Groupe 

 Boy Meets Girl, duo pop des États-Unis.

Album 

 , EP de Junior Senior (2003).

 , album de Boy Meets Girl (1985) ;
 Boy Meets Girl, album du groupe japonais Dream (2005) ;
 , album de Sammy Davis, Jr. et Carmen McRae (1957) ;
 , album de Stroke 9 (1993).

Séries télévisées 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 Le Vantard (Boy Meets Girl), film de Lloyd Bacon, sorti en 1938 ;
 , titre anglais de , drame israélien de , sorti en 1982 ;
 , film français de Leos Carax, sorti en 1984 ;
 , comédie romantique de Jerry Ciccoritti, sorti en 1998 ;
 Boy Meets Girl, film romantique d', sorti en 2014.

Voir aussi